Davisov pokal 2013 je sto drugi teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Viri
 

2013 v športu
2013